Дабижа — молдавская фамилия.

 Еустратие Дабижа — молдавский господарь XVII в.
 
 Дабижа, Наталья Борисовна (род. 1948) — советский-российский режиссёр-мультипликатор и художник-мультипликатор, работающий в кукольной мультипликации.

См. также